Natan (profeta), profeta hebreu del temps del rei David.
 Natan (fill de David), fill de David i Betsabé